Friedrich Müller (1749–1825) német festő és író
 Friedrich Müller (1828–1915) erdélyi szász evangélikus püspök
 Friedrich Müller (1834–1898) osztrák nyelvész
 Friedrich Müller (1884–1969) erdélyi szász evangélikus püspök
 Friedrich Müller (1902–?)  német nemzetközi labdarúgó-játékvezető
 Friedrich Müller, Solnhofen volt polgármestere, a Bürgermeister-Müller Múzeum egyik alapítója.